Kübert ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kübert (1939–1997), deutscher Fußballspieler
 Martin Kübert (* 1956), deutscher Jazzpianist und Akkordeonist